Редукс Неаполитанский (, ; умер 29 марта 582) — епископ Неаполя (579—582); святой, почитаемый в Римско-католической церкви (день памяти — 29 марта).

Биография 
Основной исторический источник о святом Редуксе Неаполитанском — написанная на рубеже VIII—IX веков анонимным автором первая часть «Деяний неаполитанских епископов».

О происхождении и ранних годах жизни Редукса Неаполитанского сведений не сохранилось. Он взошёл на епископскую кафедру Неаполя после Викентия. Его интронизация состоялась 5 марта 579 года.

Об управлении Редуксом Неаполитанской епархией сохранилось очень мало сведений. Сообщается только, что он передал библиотеке, находившейся в кафедральной , кодекс с составленным Евгиппием собранием сочинений Аврелия Августина. Также известно, что в декабре 581 года Неаполь был в первый раз осаждён лангобардами, возглавлявшимися герцогом Беневенто Зотто.

Редукс скончался 29 марта 582 года, управляя Неаполитанской епархией три года и двадцать четыре дня. Его преемником в епископском сане был Деметрий.

Уже вскоре после смерти Редукс стал почитаться неаполитанцами как святой. Об этом свидетельствует упоминание его имени в мартирологе IX века, автор которого использовал для его составления более ранние церковные источники. День памяти святого Редукса Неаполитанского отмечается 29 марта.

Примечания 

Святые Кампании
Католические святые
Христианские святые VI века
Епископы Неаполя
Епископы VI века